Tranquility (lateinisch tranquillitas „Ruhe“, „Stille“) bezeichnet:
 Tranquility Base, Punkt der ersten Mondlandung
 Tranquility (ISS-Modul), Modul der internationalen Raumstation
 Tranquillity Valley, Tal im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Tranquilli